Generator liczb pseudolosowych
 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych